

Patronyme 

Métezeau peut renvoyer à une famille d'architectes et d'artistes français :
 Clément Métezeau, maître maçon des XV et XVI siècles, installé à Dreux
 Jean Métezeau (✝ Dreux, 1600), fils du précédent, architecte français.
 Thibault Métezeau (Dreux, 1533 − Paris, 1596), frère du précédent, architecte français.
 Louis Métezeau (Dreux, 1560 − Paris, 1615), fils du précédent, architecte français.
 Clément II Métezeau (Dreux, 1581 − Paris, 1652), frère du précédent, architecte français.
 Marie Métezeau (1621 − 1670), fille du précédent, dessinatrice français, mère de Nicolas-Joseph Foucault

Toponyme 
 Place Métezeau ou Métézeau, place centrale historique de Dreux, Eure-et-Loir, nommée en hommage à la famille d'architectes ci-dessus.